Mose kan avse:

 Mose – en hebreisk religiös ledare, lagstiftare och profet
 Mose Allison (född 1927) – en amerikansk jazzpianist och sångare
 Mose (Michelangelo) – en marmorskulptur utförd av Michelangelo 1513–1515

Se även 
 Moseböckerna
 Moses (namn)
 Moshe